NGC 6120 — галактика типу Sd/P у сузір'ї Північна Корона.
 Nokia 6120 — смартфон фірми Nokia.
 6120 Ангальт — астероїд головного поясу, відкритий 21 серпня 1987 року.